Анато́лий Григо́рьевич Горбе́нко (; ) — советский и украинский театровед, театральный критик, педагог. Заслуженный деятель искусств УССР (1990). Профессор. Кандидат искусствоведения.

Биография 
В 1948—1953 годах — учился в Харьковском театральном институте на режиссёрском и театроведческом факультетах.

В 1953—1975 годах — заведующий литературной частью Харьковского академического украинского драматического театра им. Т. Г. Шевченко. С 1959 года — параллельно преподавал в студии при театре.

В 1965—1995 — преподавал в Харьковском институте искусств им. И. П. Котляревского (читал курс истории украинской литературы, украинского театра, вёл семинар по театральной критике). Заведующий кафедрой театроведения (1977—1994), проректор по театральному обучению и научной роботе.

Основные труды 
 Диссертация: «Школа актёрского и режиссёрского искусства театра „Березиль“» (1975)
 Монография: «Харківський театр ім. Т. Г. Шевченка». — Київ, 1979. (Удостоена премии Союза театральних деятелей Украины за 1981 год.)

Литература 
 Енциклопедія сучасної України: Т. 6. — Київ, 2007. — С. 225. — ISBN 966-02-3966-1
 Логвинова Н. Р. Кафедра истории театра // Харьковский институт искусств имени И. П. Котляревского: 1917—1992. — Харьков, 1992. — С. 301.
 Ботунова Г. Я. Пам’яті Вчителя і Друга // Харківські асамблеї-1995. Міжнародний музичний фестиваль «Роберт Шуман і мистецька молодь»: Збірка матеріалів / Упорядник Г. І. Ганзбург. — Харків, 1995. — С. 140—142.
 Ботунова Г. Я. Харківська школа театрознавства / Харківський державний університет мистецтв iменi І.П.Котляревського. Pro Domo Mea: Нариси / Ред. Т. Б.Вєркіна, Г. А. Абаджян, Г. Я. Ботунова. — Харків, 2007. — С. 279—280.

Искусствоведы СССР
Искусствоведы Украины
Кандидаты искусствоведения
Театральные критики СССР
Театральные критики Украины
Выпускники Харьковского театрального института
Преподаватели Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского